Васи́лий Грица́к:
 Грицак, Василий Николаевич (род. 1961) — украинский юрист и политический деятель, старший брат В. Н. Грицака.
 Грицак, Василий Сергеевич (род. 1967) — украинский деятель органов государственной безопасности, генерал армии. Герой Украины (2019).